Phreatodytes är ett släkte av skalbaggar. Phreatodytes ingår i familjen grävdykare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Grävdykare
Phreatodytes